«Поминки по Финнегану» () — экспериментальный «словотворческий, мифологический и комический» роман ирландского писателя-модерниста Джеймса Джойса,
написанный в технике «потока сознания», над которым полуослепший автор работал в Париже в течение 16 лет (начал работу 10 марта 1923 года). Увидел свет при жизни автора в 1939 году и вызвал крайне неоднозначную реакцию в литературном сообществе. Опубликован русский перевод под заглавием «На помине Финнеганов», а также частичный перевод «Уэйк Финнеганов».

Текст романа представляет собой макароническую цепочку бесконечных каламбуров и неологизмов с использованием многих языков, что делает его малодоступным для понимания. Сюжет и персонажи книги вызывают оживлённые споры литературоведов. Название отсылает к  об алкоголике, воскрешённом спрыскиванием «водой жизни» — виски. Так задаётся характерный для текста мотив бесконечного возвращения (структура уробороса).

Структура 
Время действия романа на реальном уровне охватывает одну ночь в Дублине, а на символическом — всемирную историю. К. Харт предлагает следующую схему для основной структуры романа. Первые его три книги соответствуют трём эпохам истории человечества по Дж. Вико и характеризуются по схеме Рождение — Брак — Смерть (в первой книге процесс идёт от рождения к смерти; в третьей, зеркальной ей — от смерти к рождению); в рамках каждой эпохи развёртываются четыре малых цикла, обозначаемых в терминах стихий (Земля — Вода — Огонь — Воздух). Итоговая книга IV располагается вне времени и представлена точкой или осью, вокруг которой располагаются малые циклы.

Язык романа 
49 200 слов из числа использованных в книге употребляются только один раз, причём среди них встречаются заимствования примерно из семидесяти языков (среди которых русский, китайский, японский, яванский и другие), а также выдуманные Джойсом.

Как отмечает С. С. Хоружий:
О смысле некоторых слов и намеков можно догадаться; зная языки, имея мощную эрудицию и изобретательный ум, можно понять больше… процентов 30; зарывшись, не жалея часов, в специальную литературу, перевалим за 70… Достичь полного понимания надежды нет. К концу своей работы его не имел сам автор: смысл некоторых мест он забыл и восстановить не мог

По словам Т. Уайлдера, «чтобы прочесть и понять книгу, нужно потратить минимум тысячу часов».

Некоторое представление о языковой игре, продолжающейся все 600 страниц романа (эту технику Джойса называют «семиотической гибридизацией»), даёт его название: «Finnegan’s wake» означает буквально «Поминки по Финнегану»; но с пропуском апострофа принимает форму «Finnegans wake» («Финнеганы пробуждаются»), тем самым соединяя в себе два этапа мифа об умирающем и воскресающем боге. Кроме того, слово Finnegan созвучно словосочетаниям Finn again (то есть «Финн снова воскрес»), а также fin negans (франц. «конец» + лат. «отрицающий»).

По мнению Энтони Бёрджесса, «язык книги сновидческий. Как время и пространство растворяются в снах, так же должно быть и со словами, с помощью которых мы рассматриваем временной континуум: они искажаются, но не теряют своего значения; оно становится неоднозначным, двусмысленным».

Основные герои 
«Истинные герои моей книги — время, река, гора. … В известном смысле, героев тут вообще нет (Джойс)».

 Хемфри Чимпден Эрвиккер («Уховёртов»). Трактирщик в Чейплизоде, пригороде Дублина. Его инициалы HCE расшифровываются как «here comes everybody» (англ. «сюда приходит каждый»). Воплощает в себе образы Бога-Отца, Финна, Тристана, Наполеона, Свифта, Дэна О’Коннелла, отца Джойса, Дублинского замка и других личностей и объектов.
 Анна Ливия, его жена. Воплощение реки Лиффи, а также всех рек мира и библейской Евы. Сам роман оказывается письмом Анны Ливии, которое переписал «писатель» Шем, а Шон похитил и обнародовал.
 Их сыновья Шем и Шон. Герои и оппозиции между ними (бунтарь и конформист; художник и цензор; Каин и Авель; демон-трикстер Люцифер и архангел-хранитель Михаил; черепаха и грифон у Кэрролла) следуют архетипу близнечного мифа, но их имена взяты у пары известных дублинских сумасшедших. Кроме того, Шем-Писака — автопортрет Джойса, а также воплощение Бога-Сына.
 Их дочь Изабел (Изабелла, Изольда, Нуволетта). С ней связаны образы девы, грёзы, тучки, а также миф о инцесте сестры и братьев, которые соперничают из-за неё; она может разделяться на группу девушек.

Восприятие романа 
В ответ на появление в печати отдельных отрывков под названием «Неоконченный труд» (Work in Progress) С. Беккет, У. К. Уильямс и другие авторы, с нетерпением ожидавшие новой работы своего кумира, выступили со сборником критических эссе. Роман своей бескомпромиссной герметичностью вызвал отторжение даже у таких почитателей предыдущей книги Джойса, как Эзра Паунд и Герберт Уэллс.

Владимир Набоков объявил этот экспериментальный текст неудачей: «…это какая-то бесформенная серая масса подложного фольклора, не книга, а остывший пудинг, непрекращающийся храп из соседней комнаты, особенно невыносимый при моей бессоннице. К тому же я никогда не терпел региональной литературы с её чудными архаизмами и подражательным произношением. За фасадом „Поминок по Финнегану“ скрывается весьма серый и вполне обыкновенный доходный дом, и только нечастые проблески божественной интонации изредка ещё расцвечивают безжизненный пейзаж этой вещи».

Энтони Бёрджесс, посвятивший творчеству Джойса несколько статей и монографий, напротив, отзывался о «Поминках по Финнегану» с восхищением. Считая, что это произведение «лишь с большой долей условности можно назвать романом», он утверждал: «Книга представляет собой попытку примирить противоположности, настойчиво подчеркнуть, что ничто не умирает; её пафос жизнеутверждающий. Книга больше, чем роман, это манифест жизненной силы».

Культурное влияние 
Филологи и философы восприняли текст Джойса с интересом, а несколько придуманных им словечек — кварк, мономиф — впоследствии вошли в широкий обиход. Жак Деррида при разработке учения о деконструкции во многом отталкивался от «Поминок по Финнегану» как краеугольного камня литературы постмодернизма.

Переводы 
Роман чрезвычайно труден для перевода.

Переводы на русский язык 
Переложение избранных эпизодов из романа на русский язык осуществил Анри Волохонский. Ранняя версия перевода Анри Волохонского озвучена им и издана в виде альбома Джойс (альбом). Содержание местами отличается от бумажной версии, а некоторые эпизоды на момент записи ещё не были переведены. Книжное издание вышло в Твери в 2000 году.

Различные фрагменты романа, в частности стихотворения, также переводили на русский язык Андрей Сергеев, Константин Беляев, Дмитрий Смирнов, Елена Фоменко.

Со второй половины 2010-х годов постепенно выходил в интернете и на платформе «Издательские решения» (Ridero) перевод романа под названием «На помине Финнеганов», выполненный автором под псевдонимом «Андрей Рене». Перевод Рене сопровождается подробными комментариями; он характерен стремлением передать как можно больше имеющихся в оригинале коннотаций. Этот перевод был завершён в 2021 году, став единственным полным переводом "Finnegans Wake" на русский язык.

Экранизация 
В 1966 году вышел фильм «Passages from Finnegans Wake»<ref>[http://www.imdb.com/title/tt0059179/ Passages from Finnegans Wake]  на IMDB</ref> режиссёра . Этот фильм полностью (кроме вступления и нескольких песен) построен на цитатах из последнего романа Джойса.

 Примечания 

 Литература 
 На английском языке 
 Donald Phillip Verene. Knowledge of Things Human and Divine: Vico’s New Science and Finnegans Wake. New Haven: Yale University Press, 2003. Pp. xiv + 264.
 Bishop, John. Joyce’s Book of the Dark: Finnegans Wake, University of Wisconsin Press, 1986.
 Burrell, Harry. Narrative Design in Finnegans Wake: The Wake Lock Picked. , 1996.
 Atherton J. S. The Books at the Wake. A Study of Literary Aluusions in J. Joyce’s Finnegans Wake. New York, 1960.
 Hart C. Structure and Motifs in Finnegans Wake. . 1962.
 
 
 

 На русском языке 
 Хоружий С. С. «Улисс» в русском зеркале // Джойс Дж. Собрание сочинений. В 3 т. — Т. 3. — М.: ЗнаК, 1994. — С. 421—442.
 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. 3-е изд. — М., 2000. — С. 320—326.
 
 Силантьева В. Г.'' Анализ трех переводов «Поминок по Финнегану» // Университетский научный журнал. 2018. — № 42. — С. 97-105.

Издания на русском языке 
 Джеймс Джойс. Уэйк Финнеганов. / Переложение А. Г. Волохонского. Тверь: KOLONNA Publications, 2000. 128 с. ISBN 5-88662-010-9.
 
 Рене Андрей: На помине Финнеганов. Текст издан на платформе Ридеро, в онлайн-версии присутствуют также комментарии и дополнительные исправления переводчика.

Ссылки 
 Подборка ссылок (в том числе на русские переводы)
 Текст романа
 База данных по исследованию романа

Романы Джеймса Джойса
Романы 1939 года
События 2 февраля
Языковые игры
Литературные произведения модернизма